HMS Boadicea es el nombre que, en distintos momentos de la historia desde 1797 hasta 1944, se ha dado a un total de cuatro buques y un establecimiento de costa, de la Royal Navy británica, en memoria de Boadicea, que fue reina de los Icenos en la Britania romana. Hubo planes para construir otro buque más con este nombre, pero no fue completado, y de nombrar Boadicea a otro más, pero finalmente, se optó por un nombre distinto:

  fue un navío de 38 cañones botado en 1797. Prestó servicio en puerto desde 1854 y fue desguazado en el año 1858.
 HMS Boadicea debería haber sido una fragata propulsada por una hélice, accionada mediante una máquina de vapor. Fue ordenada en 1861, pero fue cancelada en 1863.
  fue una corbeta de clase Bacchante botada en el año 1875] y vendida para desguace en 1905.
  fue un crucero, líder de su clase botado en 1908. Prestó servicio en puerto desde 1921 y fue vendido en 1926.
  fue un destructor de la clase B botado en 1930 y hundido en 1944.
 HMS Boadicea II fue un establecimiento de costa, base para el envío de buques de patrulla armadas a Kingstown entre 1915 y 1919, y a Holyhead, en 1915.
 HMS Boadicea fue el nombre considerado para una de las fragatas tipo 22, pero finalmente, se eligió el nombre de .

Bibliografía 

Nombres de buques británicos